K-13/Р-13 (Индекс в серии — Р-3, по классификации МО США и НАТО — AA-2 Atoll) — одна из наиболее распространённых в мире ракет класса «воздух—воздух» малой дальности. Создана в Советском Союзе как копия американской ракеты AIM-9 Sidewinder, путём анализа образцов ракет, предоставленных союзным Китаем. В качестве платы за предоставленные образцы, документация на ракету Р-13 была передана Китаю, там ракета производилась под индексом PL-2. 
Находится на вооружении множества государств.

Разработка 
Разработка управляемой ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности К-13 началась в ОКБ-134 в 1958 году. При разработке были использованы образцы предоставленной Китаем американской ракеты AIM-9 Sidewinder — одна из неразорвавшихся после воздушных боёв Второго Тайваньского кризиса ракет, после поисков была найдена в прибрежной грязи и передана СССР в начале 1958 года. Ещё одним образцом послужила неразорвавшаяся AIM-9B, доставленная на аэродром китайским МиГ-17 в собственном фюзеляже, эта ракета была выпущена тайваньским F-86 Sabre во время воздушного боя 28 сентября 1958 года, но после попадания не взорвалась.

Также сильно помог в деле освоения образца американского вооружения шведский полковник Стиг Веннерстрём, работавший на советское ГРУ и передавший в это же время подробные чертежи изделия (когда полковника раскрыли, обвинение в передаче чертежей стало одним из главных пунктов обвинения, в результате которого Веннерстрём был приговорен к пожизненному заключению, позже сокращенному до 20 лет).

Ракета К-13 представляла собой почти полную копию американской ракеты, вплоть до того, что была совместима с оригиналом по запчастям (последующая проверка этой серии ракет, захваченных НАТО, показала, что детали от AIM-9 могут быть совместимы с деталями от К-13, и такая комбинация будет работать). Исключения составили ТПГСН и ракетное топливо, которые были разработаны советскими учёными. 
Немалый вклад в отработку ракеты внесли экспериментальные самолёты ОКБ-155 — СМ-12 (СМ-12/3 и СМ-12/4). Полномасштабные испытаниям системы вооружения К-13, на истребителях МиГ-21Ф, СМ-12/ЗТ и СМ-12/4Т, оборудованным пусковыми устройствами АПУ-13Д, начались 21 октября 1959 г.

Серийное производство ракет началось в 1960 году.

Модификации 
 Р-3С (AA-2 Atoll B) -
 Р-3Р (AA-2 Atoll C) — модификация с полуактивной радиолокационной ГСН
 Р-13М (К-13М, «изделие 380», AA-2 Atoll D) — модернизированная. Отличается формой оперения и рулей, более чувствительной охлаждаемой фреоном ГСН «Иней-70», новым радиовзрывателем. Разработана в 1969 году. Принята на вооружение 3 января 1974 года.
 Р-13М1 («изделие 380М», AA-2 Atoll D) — модернизированная. Отличается увеличенным крылом двойной стреловидности, ГСН «Иней-М».
 К-13ВВ — упрощённый вариант по технологии «военного времени»
 PL-2 — китайский вариант Р-3С созданный на базе документации по К-13 и натурных образцов переданных КНР в соответствии с советско-китайским соглашением от 30 марта 1961 года, по Постановлению Правительства № 513—214 от 30 мая 1961 года.
 A-91 — румынский вариант Р-3С, производившийся по лицензии

Боевое применение 
Ракеты Р-3/13 применялись во многих вооружённых конфликтах, где достигли значительных успехов.

 В ходе войны во Вьетнаме лётчики на МиГ-21 с помощью ракет Р-3С сбили, по минимальным оценкам, 76 американских летательных аппаратов, в это число входят 36 самолётов F-4, 17 F-105, 2 B-52B, 2 RF-101C, 1 EB-66C, 1 RA-5C, 1 F-102A, 1 A-7B, 1 вертолёт HH-53B и 4 БПЛА AQM-34. Также большое число летательных аппаратов получили значительные повреждения ракетами Р-3, но смогли вернуться на базу.
 В ходе израильского вторжения в 1967 году (1967) египетские лётчики МиГ-21 с помощью Р-3С сбили как минимум 3 израильских истребителя, 2 SMB.2 и 1 Mirage-III.
 В последующей войне на истощение пилоты МиГ-21 сбили максимум 4 израильских самолёта.
 В ходе индо-пакистанского конфликта 1971 года индийские МиГ-21ФЛ с помощью ракет Р-3С сбили 3 пакистанских F-104A, не понеся потерь.
 В ходе войны Судного дня 1973 года египетские пилоты сбили не менее 10 израильских «Фантомов» и «Миражей». Сирийцы одержали как минимум 25 воздушных побед при помощи Р-3. Это лишь известные случаи, реальное число может быть несколько или значительно выше. Также большое число летательных аппаратов получили значительные повреждения ракетами Р-3, но смогли вернуться на базу.
 В 1974 году в ходе сражений за гору Хермон сирийские МиГ-21 одержали не менее 2 воздушных побед с помощью Р-3 и ещё 2 победы одержали МиГ-23.
 В 1981 году сирийские МиГ-23 с помощью ракет Р-13 над Ливаном сбили два израильских штурмовика A-4.
 В ходе израильского вторжения в Ливане в 1982 году ракетой Р-13, выпущенной сирийским МиГ-21 был сбит израильский истребитель F-4.
 В ходе ирано-иракской войны иракские МиГ-21 и МиГ-23 использовали ракеты Р-13 в первой половине войны. С помощью их им удалось одержать как минимум 13 воздушных побед, вероятно, это число может быть несколько или значительно выше.
 Ракеты также применялись в инцидентах в мирное время. Так, 26 сентября 1964 года чехословацкий истребитель МиГ-21 был сбит над ГДР советским истребителем при помощи Р-3С.

Итого, по неполным данным, с помощью ракет Р-3/13 было достоверно сбито около 170 самолётов, вертолётов и БПЛА.

Тактико-технические характеристики

Зарубежные варианты 

  Лицензионное производство модификации ракеты с инфракрасной головкой самонаведения под индексом A90 было налажено на предприятиях военно-промышленного комплекса Социалистической Республики Румыния в начале 1989 года, экспорт ракет за рубеж осуществлялся государственной компанией «Ромтехника» в структуре Министерства национальной обороны Румынии. Первые серийные образцы экспонировались 2—6 мая 1989 г. на выставке вооружений «Международная оборона, электроника и авионика» () в Анкаре. По заявлению румынской стороны, 90 % комплектующих изготавливались на месте и только 10 % ввозились из СССР.

Эксплуатанты

Литература

Ссылки 
  К-13, Р-13 (изделие 300) на "Уголок неба"
 Авиационная ракета Р-3С

Примечания 

Ракетное оружие России
Ракеты «воздух-воздух»
Военная продукция компании «Артём»
Военная продукция конструкторского бюро «Вымпел»